Провінція Ла-Корунья у Галісії на північному заході Іспанії адміністративно поділяється на 94 муніципалітети ():

Примітки